Рудолф IV, војвода Аустрије (1. новембар 1339 − 27. јули 1365), зван и Рудолф Оснивач (немачки: der Stifter), члан Хабсбуршке куће, био је син Алберта II и Јохане од Фирта.

Владао је као самопроглашени надвојвода Аустрије, Штајерске и Корушке од 1358. године, као гроф од Тирола од 1363. године и као први војвода Крањске од 1364. до смрти 1365.. Пошто Хабсбурговци нису добили ништа од декрета Златни бик из 1356. године, Рудолф IV издао је наредбу да саставе "Privilegium Maius", лажни документ за оснаживање аустријских владара.

Биографија 
Рудолф је рођен у Бечу, најстарији син војводе Алберта II. и Јоане од Фиртa. Трећа генерације хабсбуршких војвода у Аустрији. Био је први који је рођен у војводству. Стога је Аустрију сматрао својим домом, осећајем са којим је несумњиво комуницирао са својим поданицима је допринео његовој популарности. Суочен са губитком царске круне Хабсбурговаца након убиства свог деде немачког краља Алберта I 1308, Рудолф је био један од најенергичнијих и најактивнијих аустријских владара у касном средњем веку, а за њега се говорило да као младић који је већ имао краљевски дух.

Оженио се 1357. са Катарином Бохемијском, ћерком цара Карла IV. Желећи да се надмеће са својим моћним свекром, који је Краљевину Бохемију и главни град Праг учинио блиставим центром царске културе, Рудолф је желео да подигне значај своје резиденције Беч на исту или већу висину.

Више од једног века хабсбуршке војводе су се љутиле због тога што папа није успео да погласи Беч седиштем своје бискупије, што је статус који су сматрали прикладним за престоницу војводства. Уместо тога, град-жупа је био подређен бискупима у Пасави, који су имали одличну повезаност са папом, очигледно је то смањивало изгледе Беча да буде проглашен седиштем бискупије. Рудолф је, међутим, прибегао нечему што би се могло сматрати непристојним. Покренуо је стварање метрополитанска катедрале у цркви Светог Стефана која би, према називу, требало да буде додељена бискупу. Рудолф је продужио катедралу Светог Стефана, започета и изградња централног дела црквене зграде, који је требало да прими већи део заједнице. Напори на изградњи могу се посматрати као покушај надметања са Катедралом Светог Вида у Прагу. Рудолф је себе и супругу приказао на споменику на улазу у катедралу.

Оснивањем Бечког универзитета  1365. године, Рудолф је тежио да се подудара са оснивањем Карловог универзитета у Прагу 1348. године. Универзитет у Бечу је најстарији универзитет који стално делује у немачком подручју. Међутим, теолошки факултет, који се у то време сматрао кључним за универзитет, основан је тек 1385. године, двадесет година након Рудолфове смрти.

Да би побољшао економију Беча, Рудолф је увео многе мере, укључујући надзор градоначелника над продајом некретнина, покренут ради спречавања економски непродуктивног власништва Цркве. Рудолф је такође успео да успостави релативно стабилну валуту, такозвана Бечка марка (немачки: Wiener Pfennig).

Рудолф је најпознатији по још једном блефирању, фалсификовању Privilegium Maius, који га је ставио у раме из раме са седам принчева изабраника Светог римског царства, надокнађујући неуспех Аустрије са декретом Златни бик из 1356. године. цара Карла IV. Титула надвојвода (немачки:Erzherzog), који је измислио Рудолф, постао је почасна титула свих мушких глава Хабсбуршке куће из 16. века.

Рудолф је 1363. године отписао уговор о наслеђивању са грофицом Маргаретом из Горице-Тирола, након смрти њеног јединог сина Мајнхарда III. Након смрти грофице Маргарете 1369. жупанија Тирол нашла се под аустријском влашћу. Рудолф је прогласио Корушки Маш Крањске војводством 1364, (што ће касније бити познато под Доњом Крањском, у данашњој Словенији). Следеће године осново је место Ново Место у Windic March. Ново Место је у његову част добило име Рудолфсверт.

Упркос мегаломанском карактеру својих планова, успео је да модернизује своје територије и свој град, чији је значај знатно порастао. Рудолф је изненада умро у Милану 1365. године . Посмртни остаци његови и његове жене сахрањени су у крипти Дукале, у Катедрали Светог Стефана у Бечу . Његова прерана смрт зауставила је даљи напредак.

Његова млађа браћа Алберт III и Леополд III, требали су заједнички владати по Рудолфовом кућном реду (Rudolfinische Hausordnung). Браћа су се непрекидно свађала и на крају су се сложили да поделе хабсбуршке територије између себе према Нојбершком уговору из 1379. године.

Леополдов потомак Фредерик V, изабран за краља Римљана 1440. године и једини владар над свим аустријским земљама из 1457. године. Тако су Рудолфови напори да обједини хабсбуршке територије уродили плодом и постављени су темељи Хабсбуршке монархије.

Породично стабло

Регналне титуле

Напомене

Извори

Литература 
 
 
 Wilhelm Baum Rudolf IV. der Stifter. Seine Welt und seine Zeit. Styria, Graz, 1996,

Спољашње везе 
 Website of the Museum of the Roman Catholic Archdiocese of Vienna

Рођени 1339.
Умрли 1365.
Војводе Аустрије
Династија Хабзбург
Историја Аустрије